An Absent-Minded Cupid – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
An Absent-Minded Cupid – cortometraggio del 1914 diretto da Ashley Miller